

Cinema
The Zodiac – film del 2006 di Alexander Bulkley
 Zodiac – film del 2007 di David Fincher

Letteratura
Zodiac – libro del 1986 di Robert Graysmith
Zodiac – romanzo del 1989 di Neal Stephenson

Musica
 Zodiac – gruppo musicale tedesco
 Zodiac – gruppo musicale lettone
 Zodiac Records – etichetta discografica
 Zodiac – album degli Electric Six del 2010

Persone
 Zodiac – serial killer statunitense
 Zodiac – wrestler statunitense

Videogiochi
 Zodiac – videogioco del 1984 per Commodore 64 e Commodore 16
 Zodiac – videogioco del 1987 per Commodore 64
 Zodiac: Orcanon Odyssey – videogioco del 2015 per iOS

Altro
Zodiac – serie TV britannica trasmessa nel 1974
 Zodiac – via di arrampicata su El Capitan aperta da Charlie Porter nel 1972 (A2, 5.9) e liberata dai fratelli Huber nel 2003 (8b)
 Zodiac – ora Zodiac Aerospace, impresa francese
 Zodiac Marine and Pool – azienda francese di nautica e trattamento acque nata dalla Zodiac
 Zodiac – azienda produttrice di orologi nata nei primi del Novecento e ora parte di Fossil Group

Pagine correlate 
 Zodiaco (disambigua)
 Zodiak